Ягодная — топоним.

Гидроним 
 Ягодная (приток Инзы) — река в Ульяновской и Пензенской областях, Мордовии и Чувашии.
 Ягодная (приток Иртыша) — река в Тюменской области.
 Ягодная (приток Оби) — река в Томской области.
 Ягодная — река в Томской области, приток Суйги.
 Ягодная — река на Сахалине.
 Ягодная — залив в бухте Крашенинникова на Камчатке.

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Ягодная — деревня в Барановичском районе Брестской области;
 Ягодная — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Россия
 Ягодная — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Ягодная — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Ягодная — деревня в Белозерском районе Курганской области.
 Ягодная — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Ягодная — деревня в Нагайбакском районе Челябинской области.

См. также 
 Ягодная Поляна
 Ягодная улица
 Ягодный
 Ягодное